Příjmení Rektor nosí více významných osobností:

 Bára Rektorová (1981–2019) – česká podnikatelka a blogerka
 Ivan Rektor (* 1948) – český neurolog
 Josef Rektor (1877–1953) – český akademický malíř a sochař

Česká příjmení